Razum ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin Razum (* 1964), deutsche Übersetzerin
 Kathrin Kunkel-Razum (* 1959), deutsche Germanistin, Chefredakteurin des Dudens
 Oliver Razum (* 1960), deutscher Epidemiologe und Dozent